Mineral Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Mineral Township du comté de Bureau dans l'Illinois.
  du comté de Cherokee au Kansas.
 Mineral Township du comté de Barry au Missouri.
  du comté de Venango en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships